Чемпионство мира в тяжёлом весе () — это упразднённый титул чемпиона мира в тяжёлом весе, созданный и продвигавшийся американским рестлинг-промоушном WWE.

Титул был учреждён в 2002 году на бренде Raw и являлся одним из двух главных чемпионств в компании с 2002 по 2006 годы, позже с 2010 по 2013 годы, а также, один из трёх с 2006 по 2010 в период, когда к титулам чемпиона WWE и чемпиона мира в тяжёлом весе добавился третий, возрождённый мировой титул чемпиона ECW. В 2013 году на TLC: Tables, Ladders & Chairs (2013), чемпионат был упразднён и объединён с чемпионатом WWE.

Чемпионат был создан для бренда Raw в 2002 году, после того как WWE разделили свой ростер на Raw и SmackDown. Титул несколько раз переходил между брендами, в основном после драфта, либо если чемпионство выигрывал рестлер с другого бренда. 29 августа 2011 года, завершилось первое разделение на бренды и титул стал защищаться на обоих шоу. Трипл Эйч стал первым чемпионом мира в тяжёлом весе, получив титул от генерального менеджера WWE Raw Эрика Бишоффа, так как был первым претендентом на чемпионство WWE до разделения. Рэнди Ортон стал последним чемпионом победив Джона Сину на TLC: Tables, Ladders & Chairs (2013) после чего объединил чемпионство с чемпионством WWE.

Титул был одним из шести, представленных историческим дизайном большого золотого пояса, впервые появившимся в 1986 году в National Wrestling Alliance заменив дизайн своего титула чемпиона мира NWA в тяжелом весе.

История создания

Происхождение 

Чемпионат мира в тяжёлом весе был создан WWE в 2002 году Эриком Бишоффом, который наградил первым чемпионством Трипл Эйча 2 сентября. История главных мировых чемпионатов по рестлингу уходит корнями к первому титул чемпиона мира по рестлингу в тяжёлом весе, а чемпионаты использовавшие один из вариантов  к National Wrestling Alliance в котором были представлены множетво мировых чемпионатов различных регионов, объединённых под эгидой NWA.

В конце 1980-х годов World Championship Wrestling (WCW) была членом NWA, которая была сформирована в результате покупки компании Jim Crockett Promotions (JCP), которая в свою очередь поглотила многих других членов NWA. Turner Broadcasting System стала транслировать телепрограммы WCW на телеканале TNT, единственные шоу которые стали транслировать по телевидению после программ WWF. В течение этого времени WCW использовала чемпионат мира NWA в тяжёлом весе в качестве своего главного чемпионата мира. Чемпионат мира WCW в тяжёлом весе был учрежден 11 января 1991 года, когда действующий чемпион мира NWA в тяжелом весе Рик Флэр был признан первым чемпионом мира WCW в тяжёлом весе. В 1993 году World Championship Wrestling отделилась от National Wrestling Alliance и стала единственным серьёзным конкурентом для World Wrestling Federation, которая сама ранее была бывшим членом NWA. Оба промоушна получили широкую известность и в конечном итоге были вовлечены в телевизионную рейтинговую войну, получившую название Во́йны ночью понедельника. Ближе к концу рейтинговой войны у WCW начался финансовый спад, а в зрительской гонке они стали постоянно проигрывать конкуренту. В конечном итоге история WCW завершилась, когда в марте 2001 года WWF выкупила активы WCW.

В результате покупки WCW WWF приобрели все активы конкурента включая видеотеку, все существовавшие в промоушне чемпионаты и действующие контракты рестлеров. Множество бывших рестлеров WCW, присоединившихся к ростеру WWF и начали  (противостояние основного ростера WWF со сформировавшимся  WCW и ECW), которое в конечном итоге привело к ликвидации WCW. После этого на PPV Vengeance (2001) чемпионат мира WCW в тяжёлом весе был упразднён и объединён с чемпионатом WWE. Крис Джерико стал последним чемпионом мира WCW в тяжёлом весе.

Титул чемпиона мира в тяжёлом весе был одним из главных титулов WWF став прообразом ранее существовавшего в WCW, а после и в WWE упразднённого титула чемпиона мира WCW в тяжёлом весе который после выкупа WCW защищался в WWE. Чемпионат мира в тяжёлом весе не являлся продолжением чемпионата мира WCW в тяжёлом весе, а стал его преемником, оба чемпионата имеют свою отдельную друг от друга историю.

История титула

История чемпионата на брендах 
Ниже в таблице приведен список дат, показывающих переходы чемпионата между брендами Raw и SmackDown.

Статистика

См. также 
 Список неиспользуемых чемпионских титулов WWE

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 История титула на официальном сайте WWE

Упразднённые титулы WWE
Награды, появившиеся в 2002 году
WWE